Die Gambrinus Liga 2012/13 war die 20. Spielzeit der höchsten tschechischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 27. Juli 2012 und endete am 1. Juni 2013. Vom 27. November 2012 bis 21. Februar 2013 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Titelverteidiger war Slovan Liberec, das im Vorjahr zum dritten Mal den tschechischen Meistertitel gewinnen konnte. Aufsteiger aus der Druhá Liga waren der FC Vysočina Jihlava und der FC Zbrojovka Brünn.

Stadien und Spielorte

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft des FC Viktoria Pilsen 

* František Ševinský (14/1), Edgar Malakyan (6/-), Jakub Hora (12/1) und Daniel Cerny (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13